Pekka Niemi (1909-1993) – fiński biegacz narciarski
 Pekka Niemi (ur. 1952) – fiński sztangista